Авксилий (Ауксилий) — имя.

Известные носители:
 Авксилий (ум. 483) — священномученик, епископ Фрежюса
  (ум. после 911) — богослов Х века, , .
 Авксилий Антиохийский — раннехристианский святой, мученик, пострадавший в Антиохии.
 Ауксилий Ирландский (ум. ок. 459) — святой из Ирландии.
 Авксилий Никопольский (Армянский) (ум. ок. 319) — один из сорока пяти христианских мучеников, пострадавших в Никополе Армянском в гонение императора Лициния.

Примечания